Waninger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Waninger (1882–1961), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Edmund Waninger (1883–1962), deutscher Ingenieur, Schriftsteller und Musiker